

Codici 
 zpy – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Mazaltepec

Altro 
 ZPY – targa automobilistica del Distretto di Pyrzyce (Polonia)